Herschbach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Herschbach, Selters – kommun i Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, 
 Herschbach (Oberwesterwald) – kommun i Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz,